Platyspermum orientale är en flockblommig växtart som beskrevs av Karl Eduard Eichwald. Platyspermum orientale ingår i släktet Platyspermum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
orientale